Эриен-Кута — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Эриен-Кута — озеро, на правом берегу р. Кырангда, координаты 63°28' с. ш. 116°40' в. д., код ГКГН 420156.
 Эриен-Кута — озеро, на левом берегу р. Нижняя Хотугу-Сала, координаты 60°49' с. ш. 120°19' в. д., код ГКГН 457756.
 Эриен-Кута — урочище, на левом берегу р. Вилюй, координаты 63°21' с. ш. 118°40' в. д., код ГКГН 421200.
 Эриен-Кута — озеро, на правом берегу р. Намана, координаты 61°06' с. ш. 120°41' в. д., код ГКГН 457527.

См. также 
 Эриен-Кюель